Koperglanskolibrie
 Violetrugglanskolibrie
 Witpluimglanskolibrie
 Zwartkruinglanskolibrie